Сезон 1974–1975 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 7 вересня 1974 та 25 травня 1975 року. Став 44-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій 16-й трофей національної першості. Майбутні чемпіони очолили турнірну таблицю вже у шостому турі змагання і з того часу не поступалися лідерством, фінішувавши на першому місці зі значним 12-очковим відривом від найближчих переслідувачів.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1974–75 став нападник клубу «Атлетик» (Більбао) Карлос Руїс Ерреро, який протягом турніру 19 разів відзначався голами у ворота суперників. 

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Реал Мадрид» (20)
 Найменше поразок: «Реал Мадрид» (4)
 Найкраща атака: «Реал Мадрид» (66 забито)
 Найкращий захист: «Саламанка» (29 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Реал Мадрид» (+32)

 Найбільше нічиїх: «Саламанка» (15)
 Найменше нічиїх: «Еспаньйол» та «Малага» (5)

 Найбільше поразок: «Мурсія» (18)
 Найменше перемог: «Мурсія» (7)

 Найгірша атака: «Сельта Віго» (30 забито)
 Найгірший захист: «Мурсія» (66 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Мурсія» (-35)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1974–75 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1974–75 на bdfutbol.com  

1974-75
1975 у футболі
1974 у футболі